

Littérature 

 Ourika, un roman de Claire de Duras.

Toponymes 

 Ourika, une commune rurale marocaine de la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz ;
 Ourika, une rivière du Maroc ;
 Vallée de l'Ourika, une vallée du Haut Atlas marocain.

Prénom 
 Ourika est un prénom berbère.